Tide  – detersivo della Procter & Gamble
Tide  – azienda di trasporti norvegese
Tide  – comunità non incorporata dell'Oregon (USA)
Tide  – album di Antônio Carlos Jobim
Terrorist Identities Datamart Environment  – banca dati statunitense sul terrorismo
Tide – rivista statunitense
The Tide – parco di Londra in sviluppo nella Penisola di Greenwich e progettato da Diller Scofidio + Renfro (2019)